Ascanius – forma latina del nome proprio di persona Ascanio
Cratere Ascanius – cratere sulla superficie di Dione
Peder Ascanius – zoologo e geologo norvegese